Kaoua désigne:
Kaoua (Togo) une ville du Togo
Kaoua (Soudan) un site historique du Soudan
Kaoua Abdennour l'ancien gardien de but du MC Alger et de l'équipe national algérienne des années 1970.